Svartskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartskär, Åland, Brändö, 
 Svartskär, Borgå, Nyland,

Se även
Svärtskär
Svartskäret
Svartskären

Robotskapade Finlandförgreningar